La Femme aux cheveux rouges (Red-Headed Woman), film américain réalisé par Jack Conway, sorti en 1932 au cinéma. 
 La Femme aux cheveux rouges (Lady with Red Hair), film américain réalisé par Curtis Bernhardt, sorti en 1940 au cinéma. 
 La Femme aux cheveux rouges (Akai kami no onna), film japonais réalisé par Tatsumi Kumashiro, sorti en 1979.
 La Femme aux cheveux rouges, téléfilm français de Thierry Peythieu diffusé la première fois en 2016 à la télévision.